Szili József (1901–1968) urasági béres, villamosvasúti tisztviselő, memoáríró
Szili József (1923–1985) bányamérnök
Szili József (1929–2021) irodalomtörténész, esztéta

Jegyzetek